Basilinna bezeichnet:

 Basilinna (Gattung) eine Gattung der Kolibris
 Basilinna (Priesterin) Gemahlin des athenischen Archon basileus.